Крчевине могу да буду:

 Крчевине (Шипово), насељено мјесто у општини Шипово, Република Српска, БиХ
 Крчевине (Илијаш), насељено мјесто у општини Илијаш, Федерација БиХ, БиХ
 Крчевине (Вареш), насељено мјесто у општини Вареш, Федерација БиХ, БиХ
 Крчевине (Витез), насељено мјесто у општини Витез, Федерација БиХ, БиХ
 Крчевине (Кисељак), насељено мјесто у општини Кисељак, Федерација БиХ, БиХ
 Крчевине (Бусовача), насељено мјесто у општини Бусовача, Федерација БиХ, БиХ